Manicouagan – rzeka w Kanadzie
 Manicouagan – jezioro i krater uderzeniowy w Kanadzie
 Manicouagan (regionalna gmina hrabstwa)